Патријарх Павле може бити:

 Цариградски патријарх Павле I (337–339, 341–342, 346–350)
 Монофизитски антиохијски патријарх Павле II (550–575)
 Цариградски патријарх Павле IV (780–784)
 Патријарх српски Павле (1990–2009)

Види још 
 Павле